Die Saison 2006/07 war die 15. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt der HK Dinamo Minsk.

Die Mannschaften aus Lettland nahmen nach zwei Jahren der Teilnahme am Spielbetrieb nicht an der Meisterschaft teil. Lediglich ein Team aus der Ukraine spielte weiter in der Liga.

Hauptrunde

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der elf Mannschaften insgesamt 50 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2006/07